Видигейра:

 Видигейра — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета округа Бежа. 
 Видигейра — фрегезия (район) в муниципалитете Видигейра округа Бежа в Португалии.